Um veículo estrada-combóio é em princípio um veículo rodoviário adaptado para poder circular também numa linha férrea.

Imagens

Ver também
 Transporte combinado

Referências

Ligações externas
Evans Auto-Railer

Transporte combinado
Automóveis modificados
Tipos de automóveis
Equipamento de manutenção de via férrea